Пётр Вениами́нович Сви́длер (род. 17 июня 1976 года, Ленинград, СССР) — российский шахматист, гроссмейстер (1994), заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка мира (2011), финалист Кубка мира (2015), пятикратный победитель Всемирных Шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998, 2000, 2002), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (1997 и 2005), трёхкратный победитель командного чемпионата Европы в составе сборной России (2003, 2007, 2015), восьмикратный чемпион России (1994, 1995, 1997, 2003, 2008, 2011, 2013 и 2017), трёхкратный чемпион мира по шахматам Фишера (2003, 2004, 2005).

Шахматная карьера 
Начал заниматься шахматами в 1983 году.

Чемпион мира по шахматам среди юношей до 18 лет в 1994 году.

Звание гроссмейстера получил в 1994 году.

Чемпион Санкт-Петербурга 1995 года.

Пётр Свидлер — восьмикратный чемпион России по шахматам (1994, 1995, 1997, 2003, 2008, 2011, 2013 и 2017).

Регулярно выступает за сборную России на командных чемпионатах мира, Европы и шахматных олимпиадах. В составе сборной России Свидлер побеждал на шахматных олимпиадах (1994, 1996, 1998, 2000 и 2002) и на командных чемпионатах мира (1997 и 2005), в 2004 и 2010 году становился серебряным призёром шахматной олимпиады.

В 1997 году выигрывает турнир в Тилбурге, победив 4 ноября в личной встрече чемпиона мира Гарри Каспарова, и становится членом символического клуба Михаила Чигорина.

В 1998 году в Дортмунде поделил первое место с Владимиром Крамником и Майклом Адамсом.

В чемпионате мира ФИДЕ 2001 года Пётр Свидлер дошёл до полуфинала.

Чемпион мира (полуофициальный) по шахматам-960 (шахматы Фишера) в 2003—2005 годах. Во время фестиваля шахмат в немецком городе Майнце (Chess Classic Mainz 2005), который проходил с 9 по 14 августа, Пётр Свидлер подтвердил звание чемпиона мира по шахматам Фишера, победив венгерского гроссмейстера Золтана Алмаши со счётом 5:3 (+2=6-0).

В 2005 году стал бронзовым призёром чемпионата мира ФИДЕ в Сан-Луисе.

В 2006 году занял 2-е место в чемпионате мира по блиц-шахматам.

В 2011 году Пётр Свидлер стал в шестой раз чемпионом России по шахматам и обладателем Кубка мира по шахматам 2011.

В 2015 году в финале Кубка мира занял 2-е место, проиграв в финале Сергею Карякину. Выход в финал позволил попасть в очередной турнир претендентов, запланированный на март 2016 года.

Также в 2015 году стал трёхкратным победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России, набрав 5 очков из 8 на первой доске.

В декабре 2017 года стал восьмикратным чемпионом России, победив в Суперфинале Чемпионата России.

Семейное положение 
Жена — Ольга (поженились в 2000 году), есть двое сыновей-близнецов.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Политические взгляды 
В начале марта 2022 года выступил против вторжения России на Украину, подписав открытое письмо 44 шахматистов Путину. В интервью он заявил, что шокирован тем, что большинство россиян поддержало войну, и что считает себя наивным, полагая, будто это началось только тогда.

Примечания

Ссылки 

 Профиль Петра Свидлера на сайте World Chess 
 
 
 
 
 Биография Петра Свидлера на сайте ФШР

Шахматисты России
Победители шахматных олимпиад
Чемпионы России по шахматам
Удостоенные звания «Лучший в спорте Санкт-Петербурга»
Обладатели Кубка мира по шахматам